Спас Вседержи́тель, или Пантокра́тор (от  — всевластный, всесильный, всемогущий) — центральный образ в иконографии Христа, представляющий его как Небесного Царя и Судию. Вседержителем Господь многократно именуется в Ветхом и Новом Завете. Спаситель может изображаться в рост, сидя на троне, по пояс или погрудно. В левой руке свиток или Евангелие, правая обычно в благословляющем жесте.

Происхождение и значение названия 

Эпитет «Вседержитель», написанный рядом с именем Иисуса Христа, выражает, помимо прочего, догмат Боговоплощения: титул Вседержителя относится в полной мере и к Божественной, и к человеческой природе Спасителя. Является составляющей греческих слов παν — все, и κρατος — сила. Эпитет чаще всего понимается под смыслом всемогущества, то есть, возможности сотворить абсолютно всё, что является одной из прерогатив Бога. Иными словами, менее литературным переводом слова παντοκρατωρ будет словосочетание «Властитель всего», «Правитель мира».

Исторически термин появился в раннехристианском обществе, когда всё чаще переводчики Писания ощущали потребность перевести на греческий язык одно из еврейских имен Бога, встречающихся в Ветхом Завете / Танахе (см., напр., Псалтирь, 67:21 и др. места Писания) — Эль Шаддай ().

Именование  неоднократно встречается в Ветхом Завете: , , .

В раннехристианской традиции, в Новом Завете имя «Вседержитель» указывает на Христа Второго пришествия: так, апостол Павел во 2-м послании к Коринфянам пишет: . Дважды это имя использует в Откровении Иоанн Богослов:

Иконографические традиции 
В Византии иконографический образ Христа Пантократора появляется, приблизительно, с IV—VI веков. Древнейшим из известных его иконописных изображений является икона Христос Пантократор из Синайского монастыря (середина VI века).

Образ Христа Вседержителя используется в одиночных иконах, в составе деисусных композиций, в иконостасах, стенных росписях и т. д. Так, этот образ традиционно занимает пространство центрального купола православного храма.

Одна из устойчивых и наиболее древних схем изображения Христа Вседержителя — «Спас на престоле». Христос изображается фронтально, восседающим на престоле с обязательной подушкой. Одежды обычно традиционные, в ногах подножие.

Изображения Спаса на престоле встречаются ещё в римских катакомбах, но окончательно иконография складывается в послеиконоборческий период (к X веку).

Престол понимается как атрибут царского достоинства, Бог являлся ветхозаветным пророкам восседающим на престоле; сидя на престоле будет совершать Господь Страшный Суд (Мф. 25: 31-34, 41).

Один из изводов Спаса на престоле — т. н. «Мануилов Спас» — преданием приписывается кисти византийского императора Мануила и отличается особым жестом правой руки, указывающей в раскрытое Евангелие.

Одна из разновидностей изображения Христа Вседержителя — «Спас в Силах», центральная икона в традиционном русском иконостасе. Христос восседает на престоле в полный рост в окружении ангельского сонма — «Сил Небесных» — отсюда и название «Спас в Силах». Другие варианты — Психосостер (Душеспаситель), Елеем он (Милующий).

Примечания

Литература 

 Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — СПб.: Аксиома, Мифрил, 1996. — 256 с., ил. — (Малая история культуры). — ISBN 5-86457-024-9
 Кондаков Н. П. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Лицевой иконописный подлинник. — Т. I. — СПб.: Комитет попечительства о русской иконописи, 1905. — Репринт. изд.: М.: Паломник, 2001.
 Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. — М.: Паломник, 2001. — 224 с.: ил. — ISBN 5-87468-110-8

Православная иконография Иисуса Христа
Имена христианского Бога
Христология
Вседержитель